Drerup ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Drerup (1871–1942), deutscher Klassischer Philologe
 Heinrich Drerup (1908–1995), deutscher Klassischer Archäologe
 Heinrich Drerup (Jurist) (1904–1978), deutscher Verwaltungsjurist
 Johannes Drerup (* 1981), Pädagoge und Hochschullehrer
 Walter Drerup (1921–2014), deutscher Richter